Cappella kan syfta på:

 Cappella – en italiensk-brittisk italohouse/eurodancegrupp
 A cappella – sång utan ackompanjemang
 La Cappella – en kör vid Uppsala universitet

Geografi

Italien 

 Cappella (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 Cappella (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,94, long 14,77), 
 Cappella (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,89, long 15,26),

Se även
 Capella (olika betydelser)
 Kapella

Robotskapade Italienförgreningar